Il singolare del torneo di tennis Paramus Indoor 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Sandy Mayer che ha battuto in finale Jürgen Fassbender 6-1, 6-3.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Paramus Indoor 1974